Regina nera – pezzo degli scacchi
Regina Nera – personaggio dei fumetti DC Comics
Regina Nera – personaggio dei fumetti Marvel Comics